Орешкович (, ) — фамилия.

Известные носители 
 Орешкович, Анте (1829—1906) — сербский полковник, участник сербо-черногорско-турецкой войны.
 Орешкович, Тихомир (род. 1966) — хорватский политик, премьер-министр Хорватии (2016).
  (род. 1941) — югославский и сербский политик, предприниматель и дипломат, посол Югославии на Шри-Ланке (1981—1986).